Termenul „Adler” se poate referi la:
Adler, prenume
Adler, nume de familie
Adler (în germană: H-G.G.Adler), asociație din Viena, Austria
Adler, prima locomotivă cu aburi din Germania
Adler, regiune a orașului Soci, Rusia

Vezi și
Adler (autor)